Der Weltfriedens-Index (offiziell Global Peace Index) ist der Versuch, die Friedfertigkeit von Nationen und Regionen anhand eines relativen Vergleiches darzustellen. Erstellt und herausgegeben wird er durch ein Internationales Gremium bestehend aus Friedensexperten, Friedensinstituten, Expertenkommissionen und dem Zentrum für Frieden und Konfliktstudien der Universität Sydney, in Kooperation mit der britischen Zeitschrift The Economist.

Die erste Version des Indexes wurde im Mai 2007 herausgegeben und gilt als die erste Studie, die eine Bemessungsgrundlage der Friedlichkeit von Ländern auf der ganzen Welt zur Verfügung stellt. Unterstützt wurde die Studie unter anderem durch den Dalai Lama, Erzbischof Desmond Tutu, den ehemaligen US-Präsidenten Jimmy Carter und Königin Nūr von Jordanien.

Insgesamt unterteilt der World Peace Index derzeit 162 Länder in 5 Hauptkategorien, wobei basierend auf dem Schulnotensystem die Kategorie 1 für die friedlichste Region bzw. die 5 für die Region mit der höchsten Gewaltstatistik gilt.

Gremium 
Das internationale Gremium besteht aus den folgenden Personen:
 Professor Kevin P. Clements: Leiter des Australian Centre for Peace and Conflict Studies (ACPACS), Universität von Queensland, Australien
 Professor Daniel Druckman: Wissenschaftler des Australian Centre for Peace and Conflict Studies (ACPACS), Universität von Queensland, Australien
 Paul van Tongeren: Geschäftsführer des Global Partnership for the Prevention of Armed Conflict (GPPAC), Niederlande
 Emeritus Professor Stuart Rees: Sydney Peace Foundation, Universität von Sydney, Australien
 Dr. Manuela Mesa: Direktorin des Peace Research Center (Centro de Investigación para la Paz, CIP-FUHEM) & President der Asociación Española de Investigación para la Paz (AIPAZ), Spanien
 Professor Andrew Mack: Direktor des Human Security Centre, Universität von British Columbia, Kanada
 Alyson Bailes: Direktorin des Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), Schweden
 Dan Smith: Autor
 Associate Professor Mohammed Abu-Nimer: School of International Service, Amerikanische Universität, Washington DC, USA

Beurteilungskriterien

Global Peace Index (Rangfolge) 
Die friedlichsten Länder haben eine niedrige Punktezahl. Grün markierte Länder zählen zu den 20 % friedlichsten Ländern des jeweiligen Jahres; rot markierte Länder zählen zu den kriegerischsten 20 %. Im Jahr 2009 wurde die Bewertungsmethode geändert.

Note: Die Berechnungsmethode des GPI 2009 unterscheidet sich von jener der Vorjahre und sind daher nur bedingt direkt vergleichbar.

Siehe auch 
 Frieden
 Weltfrieden

Weblinks 

 Vision Of Humanity (Offizielle Website)

Einzelnachweise 

Friedensforschung
Liste (Staaten)